Bennett ist

 eine englische Form des Vornamens Benedikt
 ein Familienname, siehe Bennett (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Automobil:
 Bennett & Carlisle, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Himmelskörper:
 (4093) Bennett, ein nach John Caister Bennett benannter Asteroid
 C/1969 Y1 (Bennett), ein Komet
 C/1974 V2 (Bennett), ein Komet

Medizin:
 Bennett-Fraktur, eine Fraktur an der Basis des ersten Mittelhandknochens, die bis in das Daumensattelgelenk zieht

Schiff:
 USS Bennett (DD-473), Zerstörer

Tier:
 Bennett-Känguru, Rotnackenwallaby

Zahnmedizin:
 Bennett-Winkel, der in der Horizontalebene gemessene Winkel zwischen der sagittalen Protrusionsbahn und der Mediotrusionsbahn des Kondylus des Kiefergelenks
 Bennett-Bewegung, ein seitliches, räumliches Versetzen des Unterkiefers bei asymmetrischen Bewegungen

Archäologie
 Bennett-Monolith, Stele aus der bolivianischen Ruinenstätte Tiwanaku

Orte in Kanada:
 Bennett (British Columbia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bennett (Arkansas), im Nevada County – nicht mehr existent
 Bennett (Colorado), im Adams County
 Bennett (Florida), im Bay County
 Bennett (Illinois), im Vermilion County
 Bennett (Iowa), im Cedar County
 Bennett (Maine), im Aroostook County
 Bennett (Minnesota), im Itasca County
 Bennett (Mississippi), im Hancock County – nicht mehr existent
 Bennett (Missouri), im Ripley County
 Bennett (New Jersey), im Cape May County
 Bennett (Lea County, New Mexico)
 Bennett (San Juan County, New Mexico)
 Bennett (North Carolina), im Chatham County
 Bennett (South Carolina), im Charleston County
 Bennett (Texas), im Parker County
 Bennett (Utah), im Uintah County
 Bennett (West Virginia), im Lewis County
 Bennett (Wisconsin), im Douglas County
 Bennett (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin
 Bennett Bay Landing, im Rapides Parish, Louisiana
 Bennett Corner, Stadtteil von Suffolk, Virginia
 Bennett Corners, im Carroll County, New Hampshire
 Bennett Landing, im Union County, Illinois
 Bennett Manor, im Carroll County, Maryland
 Bennett Park, im Wicomico County, Maryland
 Bennett Ranch, im Hillsborough County, Florida
 Bennett County, Verwaltungseinheit in South Dakota

Gewässer:
 Bennett (Fluss), Fluss in Australien
 Bennett Branch Creek, Fließgewässer im Sabine County, Texas
 Bennett Branch Sinnemahoning Creek, Fließgewässer im Cameron County, Pennsylvania
 Bennett Mill Creek, Fließgewässer im Henry County, Alabama
 Bennett Springs Wash, Fließgewässer im Lincoln County, Nevada
 Bennett Swamp, Fließgewässer im Williamsburg County, South Carolina
 Bennett Ponds, See im Fairfield County, Connecticut

Geographie:
 Bennett Bluff, Antarktika
 Bennett Platform, Hochplateau in der antarktischen Ross Dependency
 Bennett-Nunatakker, Antarktika
 Bennett Saddle, Antarktika
 Bennett Coal Bed Mine, Mine im Walker County, Alabama
 Bennett Spring State Park, Park im Dallas County, Missouri
 Bennett State Wildlife Management Area, Park im Cottonwood County, Minnesota
 Kap Bennett, Südliche Orkneyinseln

Inseln
 Bennett-Insel, im neusibirischen Archipel
 Bennett-Inseln, Antarktis
 Bennett Island, im Strafford County, New Hampshire

Gelistete Objekte im NRHP:
 Bennett Avenue Historic District, in Richmond Heights, Missouri, ID-Nr. 08000228
 Bennett Bridge, in Wilson Mills, Maine, ID-Nr. 70000055
 Bennett Building, in Council Bluffs, Iowa, ID-Nr. 01000861
 Bennett College Historic District, in Greensboro, North Carolina, ID-Nr. 92000179
 Bennett Family House, in Monticello, New York, ID-Nr. 01001400
 Bennett Farm, in Henniker, New Hampshire, ID-Nr. 02000960
 Bennett Hill Farm, in New Scotland, New York, ID-Nr. 03001241
 Bennett Mound, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 71001077
 Bennett Place State Historic Site, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 70000452
 Bennett Plantation House, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 79001083
 Bennett Rockshelter, in Old Lyme, Connecticut, ID-Nr. 87001223
 Bennett Schoolhouse Road Covered Bridge, in Minford, Ohio, ID-Nr. 78002185
 Bennett Spring State Park Hatchery-Lodge Area Historic District, in Bennett Spring, Missouri, ID-Nr. 85000504
 Bennett Spring State Park Shelter House and Water Gauge Station, in Bennett Spring, Missouri, ID-Nr. 85000527
 Bennett Store, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 07000104
 Bennett-Field House, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 10000435
 Bennett-Kelly Farm, in Sykesville, Maryland, ID-Nr. 04001378
 Bennett-McBride House, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 77000737
 Bennett's Adventure, in Allen, Maryland, ID-Nr. 75000928
 Bennett's Mill Covered Bridge, in Greenup, Kentucky, ID-Nr. 76000892
 Bennett-Shattuck House, in Groton, Massachusetts, ID-Nr. 06000061
 Bennett-Tobler-Pace-Oliver House, in Jackson, Missouri, ID-Nr. 85000853
 Bennett-Williams House, in The Dalles, Oregon, ID-Nr. 86000291

Siehe auch:
 Bennet
 Benett
 Benet (Begriffsklärung)
 Bennent
 Lake Bennett
 Bennett Township
 Bennett Lake
 Bennett Springs
 Bennetts
 Bennetts Corners
 Bennetts Mill